Az 1995-ös US Open férfi versenyét az amerikai Pete Sampras nyerte a szintén amerikai Andre Agassi előtt.

Kiemeltek 

  Andre Agassi (Döntős)</li>
  Pete Sampras (Bajnok)</li>
  Thomas Muster (Negyedik kör)</li>
  Boris Becker (Elődöntős)</li>
  Michael Chang (Negyeddöntős)</li>
  Goran Ivanišević (Első kör)</li>
  Jevgenyij Kafelnyikov (Harmadik kör)</li>
  Michael Stich (Negyedik kör)</li>

  Thomas Enqvist (Második kör)
  Wayne Ferreira (Első kör)
  Sergi Bruguera (Második kör)
  Richard Krajicek (Harmadik kör)
  Marc Rosset (Negyedik kör)
  Jim Courier (Elődöntős)
  Todd Martin (Negyedik kör)
  Andrij Medvegyev (Második kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Források 
 Eredmények az ATP honlapján
 

F1